Суперкубок Кандиду де Оливейра 1993 года () — 15-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1992/93 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 1992/93 «Бенфика». Для выявления победителя понадобилась третья дополнительная встреча противников, состоявшаяся 17 августа 1994 года в Коимбре, на стадионе Сидади-ди-Коимбра.

Первый матч

Ответный матч

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1993 на сайте zerozero.pt

1994
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1993 году
Август 1993 года
События 11 августа
Спортивные соревнования в Лиссабоне
События 15 августа
Спортивные соревнования в Порту
События 17 августа
Спортивные соревнования в Коимбре